

Geografia 
Spike - isola delle Andamane, in India

Musica 

 Spike - album di Elvis Costello del 1989

Scienza 
Spike - picco del potenziale d'azione elettrico dello stimolo nervoso
Spike - glicoproteina sporgente dal pericapside di alcuni virus

Televisione
Spike - rete televisiva statunitense
Spike - rete televisiva canadese
Spike - rete televisiva australiana
Spike - rete televisiva britannica
Spike - rete televisiva nederlandese, disponibile anche nelle Fiandre
Spike - rete televisiva ungherese
Spike - rete televisiva italiana

Persone
Spike - cantante britannico, leader dei The Quireboys
Spike - rapper
John Spike - storico dell'arte statunitense

Personaggi immaginari 
Spike - personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri
Spike - personaggio (ape) dei cartoni animati Disney
Spike - personaggio della serie My Little Pony
Spike - personaggio dei fumetti Peanuts
Spike - personaggio dei cartoni di Tom & Jerry
Spike - personaggio della serie di film di animazione Alla ricerca della Valle Incantata
Spike - personaggio di Brawl Stars

Altro 
Spike - nome proprio di persona inglese maschile
Spike - rapida variazione di tensione del flusso di corrente
Spike - famiglia di missili anticarro leggeri di origine israeliana
Spike - mossa degli scacchi
Spike - azienda di videogiochi
Spike - opera d'arte di Banksy del 2005